El nombre de Andrés de León puede aludir a alguna de las siguientes personas:

 Andrés de León (escritor) (¿-1655) , escritor español del siglo XVII.
 Andrés de León Garabito (1600-1675), magistrado español de origen criollo que llegó a ser gobernador del Paraguay.
 Andrés de León (1974-), baladista chileno.
 Andrés de León (1970-), directivo español de empresa de investigación para transporte ultrarrápido.